Le championnat d'Afrique féminin de basket-ball 2023, ou FIBA Women's AfroBasket 2023, est la  du championnat d'Afrique féminin de basket-ball, organisé par la FIBA Afrique. 

Le tournoi a lieu du du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. Le Rwanda est nommé pays hôte de la compétition par FIBA Afrique en 2021. Le pays accueille cette compétition pour la première fois de son histoire.

Participants

Équipes qualifiées

Notes et références

Liens externes 
 

2023
Basket-ball
Championnat d'Afrique au Rwanda
Basket-ball au Rwanda
Afrique
2023 au Rwanda
Sport en juillet 2023
Sport en août 2023
Sport à Kigali